Mount Dawson kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Dawson, Antarktis, 
 Mount Dawson-Lambton,

Kanada 

 Mount Dawson, British Columbia, berg, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar